Spirali – casa editrice italiana
 Spirali (Twisted) – antologia di Jeffery Deaver del 2003

Pagine correlate 
 Spirale